Osiedle Akademickie (Kraków)
 Osiedle Akademickie (Słupsk)

Zobacz też